Porasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Porasaari (ö i Pieksämäki), Södra Savolax, 
 Porasaari (ö i Nyslott), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar